Лей ( — китайське прізвище.

 Інга Лей (1916—1942) — німецька оперна співачка і письменниця.
 Кейлені Лей ( 1980) — американська порноакторка.
 Кірсті Лей ( 1988) — канадська велогонщиця, бронзова призерка Олімпійських ігор.
 Рік Лей ( 1948) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Роберт Лей (1890—1945) — рейхсляйтер, обергруппенфюрер СА, завідувач організаційного відділу НСДАП, керівник Німецького робітничого фронту.
 Сем Лей ( 1935) — американський блюзовий ударник і співак.
 Лей Тінцзє ( 1997) — китайська шахістка, гросмейстер.
 Лей Цзюнь ( 1969) — китайський бізнесмен, засновник і генеральний директор компанії Xiaomi.
 Лей Ціняо ( 1997) — китайська громадська діячка, заступник голови Китайської федерації інвалідів, Президент «Товариства з розповсюдження культури „Людинолюбство і подяка“».
 Лей Чунь ( 1993) — китайська борчиня вільного стилю, чемпіонка Азії, бронзова призерка Кубку світу.
 Лей Шен ( 1984) — китайський фехтувальник, олімпійський чемпіон.

Китайські прізвища